

Milovanović comme nom de famille 
 Dejan Milovanović (1984-), footballeur serbe.
 Djordje Milovanović (1956-2009), ancien footballeur yougoslave
 Jakob Milovanovič (1984-), joueur de hockey sur glace slovène.
 Mladen Milovanović (vers 1760-1823), homme politique serbe. 
 Milovan Milovanović homme politique serbe
Homonymie de patronyme